Тингстеде () е селище в югоизточна Швеция, лен Готланд, община Готланд. Населението на селището е 265 души (по преброяване от 2010 г.).

Селището е известно с близкото мочурище, в което се намират останки от крепост (), построена и използвана през ранното Средновековие и изоставена през 30-те години на 12 век.

Бележки 

Градове в Швеция
Населени места в лен Готланд